Het ATP-toernooi van Gstaad 2008 (met de officiële naam Allianz Suisse Open Gstaad) werd gespeeld van 7 tot en met 13 juli 2008. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad